Ма́йский — многозначный термин:

 Ма́йский — прилагательное к существительному май.

Персоналии 
 Майский, Дмитрий Васильевич (1917—1943) — Герой Советского Союза.
 
 Майский, Игорь Валентинович (род. 1954) — советский фехтовальщик, заслуженный тренер России.
 Майский, Миша (урождённый Михаил Леопольдович Майский; род. 1948) — советский и израильский виолончелист.
 Майский, Михаил Семёнович (1889—1960) — украинский писатель.
 Майский, Олег Иванович — советский генерал-майор.
 Майский (Мертвецов), Павел Николаевич (род. 1937) — советский и российский поэт.
 Майский, Сахип Нурлугаянович (1901—1942) — командир батальона, капитан, Герой Советского Союза.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Майский — посёлок в Брагинском районе Гомельской области.
 Майский — посёлок в Добрушском районе Гомельской области.
 Майский — агрогородок в Чериковском районе Могилёвской области.

Россия 
Адыгея
 Майский — посёлок в Кошехабльском районе Адыгеи.
Алтайский край
 Майский — посёлок в Кытмановском районе, упразднён в 2000 г.
 Майский — посёлок в Ребрихинском районе.
 Майский — посёлок в Романовском районе.

 Амурская область
 Майский — посёлок в Мазановском районе.
 Башкортостан
 Майский — село в Иглинском районе.

Белгородская область
 Майский — посёлок в Белгородском районе.
 Брянская область
 Майский — посёлок в Комаричском районе.
 Майский — хутор в Погарском районе.
 Майский — посёлок в Почепском районе.
 Майский — посёлок в Суражском районе.
Бурятия
 Майский — посёлок в Курумканском районе.
Владимирская область
 Майский — посёлок в Александровском районе.

Вологодская область
 Майский — посёлок в Вологодском районе.
 Майский — посёлок в Грязовецком районе.
Воронежская область
 Майский — посёлок в Панинском районе.
Иркутская область
 Майский — посёлок в Куйтунском районе.
 Майский — посёлок в Нижнеудинском районе.
Кабардино-Балкария
 Майский — город, административный центр Майского района.
Калининградская область
 Майский — посёлок в Зеленоградском районе.
Калмыкия
 Майский — посёлок в Целинном районе.
Карачаево-Черкесия
 Майский — посёлок в Прикубанском районе.

Кемеровская область
 Майский — посёлок в Прокопьевском районе.
 Кировская область
 Майский — посёлок в Оричевском районе.
 Майский — посёлок в Яранском районе.
 Краснодарский край
 Майский — хутор в Кущёвском районе.
 Майский — село в Туапсинском районе.
 Красноярский край
 Майский — посёлок в Идринском районе.
 Майский — посёлок в Шушенском районе.
 Курганская область
 Майский — посёлок в Каргапольском районе.
 Курская область
 Майский — хутор в Фатежском районе.
 Марий Эл
 Майский — выселок в Горномарийском районе.
 Майский — посёлок в Килемарском районе.
 Мордовия
 Майский — посёлок в Торбеевском районе.
 Новосибирская область
 Майский — посёлок в Коченёвском районе.
 Майский — посёлок в Мошковском районе.
 Майский — посёлок в Усть-Таркском районе.
 Майский — посёлок в Черепановском районе.
 Омская область
 Майский — посёлок в Москаленском районе.

 Оренбургская область
 Майский — посёлок в Адамовском районе.
 Майский — посёлок в Александровском районе.
 Майский — посёлок в Кваркенском районе.
 Майский — посёлок в Красногвардейском районе.
 Пензенская область
 Майский — село в Сердобском районе.
 Пермский край
 Майский — посёлок в составе города Краснокамск.
 Ростовская область

 Майский — хутор в Целинском районе.
 Майский — посёлок городского типа в составе города Шахты.
 Тверская область
 Майский — хутор в Кувшиновском районе.
 Томская область
 Майский — посёлок в Первомайском районе.
 Тульская область
 Майский — посёлок в Узловском районе.
 Майский — посёлок в Чернском районе.
 Тюменская область
 Майский — посёлок в Абатском районе.

 Удмуртия
 Майский — починок в Завьяловском районе.
 Хабаровский край
 Майский — посёлок городского типа в Советско-Гаванском районе.
 Хакасия
 Майский — посёлок в Усть-Абаканском районе.
 Чечня
 Майский — посёлок в Грозненском районе Чечни.
 Чукотский автономный округ
 Майский — бывший посёлок в Чаунском районе.
 Ярославская область
 Майский — посёлок в Рыбинском районе.

Острова 
 Майский — остров в Днепро-Бугском лимане Чёрного моря, между Очаковом и Кинбурном.
 Майский — остров в Финском заливе.

Прочее 
 Майский — чайный бренд.

См. также 
 Майское